Суханин — русская фамилия.

Известные носители:

 Суханин, Алексей Матвеевич (1914—1941) — депутат Верховного Совета СССР I созыва. 
 Суханин, Егор Петрович (1817—1863) — российский педагог.